Allaines kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Allaines, Somme, kommun, 
 Allaines-Mervilliers, kommun, Eure-et-Loir,